Mahamadpur – gaun wikas samiti w zachodniej części Nepalu w strefie Bheri w dystrykcie Bardiya
 Mahamadpur – gaun wikas samiti w środkowej części Nepalu  w strefie Narajani w dystrykcie Rautahat